Ха́рлуское сельское поселение — сельское поселение, входящее в состав Питкярантского района Республики Карелия Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Харлу.

География 
Харлуское сельское поселение граничит с территориями Лоймольского сельского поселения, Ляскельского сельского поселения,Кааламского сельского поселения, Сортавальского городского поселения.

Площадь поселения — 306,56 км².

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 6 населённых пунктов (в том числе 1 населённый пункт в составе посёлка Харлу):

Достопримечательности 
На территории поселения расположены некоторые архитектурные объекты, в частности:

в посёлке Харлу:
 жилой дом на улице Берёзовая аллея.
 жилой дом священника
 здание детского сада
 братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

в посёлке Янисъярви:
 здание вокзала

Посёлок Харлу является историческим поселением.

Структура местного самоуправления 
Структуру местного самоуправления поселения составляют]:
 Совет Харлуского сельского поселения
Состоит из 10 депутатов, из которых самими же депутатами выбираются председатель и заместитель председателя.
 Глава Харлуского сельского поселения
На данный момент главой поселения является Наталья Геннадьевна Болсун.
 Администрация Харлуского сельского поселения
Администрация поселения состоит из 4 человек. В неё входят: глава поселения, специалисты администрации и главный бухгалтер.

Ссылки 
 Закон РК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»
 Объекты культурного наследия на территории Харлуского сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Питкярантского района